Scheder ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Scheder (* 1948), deutscher Musikhistoriker
 Georg Scheder (Georg Scheder-Bieschin; 1853–1938), deutscher Marineoffizier
 Sophie Scheder (* 1997), deutsche Kunstturnerin

Siehe auch:
 Schaeder